Дэ́ниел Марк «Дэ́нни» Пу́ди (, род. 10 марта 1979, Чикаго) — американский актёр и комедиант. Наиболее известен по роли Эбеда Надира в телесериале «Сообщество».

Биография 
У Пуди индийские и польские корни. Он родился и вырос в Чикаго и с детства разговаривает на польском. Пуди посещал колледж «Нотр-Дам» в Найлсе в Иллинойсе. Также он изучал танцы в Чикаго и посещал университет Милуоки в штате Висконсин, который закончил со степенью в области связи и актерского мастерства в 2001 году.

С 2017 года Пуди является голосом Билли в перезагрузке сериала Утиные истории

Личная жизнь 
В 2004 году Пуди женился на Бриджет Шоуолтер, с которой познакомился в их первый год обучения в университете Милуоки. У них родились близнецы Джеймс Тимоти Пуди и Фиона Ли Пуди 12 января 2012 года.

Он является бегуном и завершил несколько марафонов.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактёры США
Выпускники Маркеттского университета